Långön kan syfta på:

Finland

 Långön, Iniö, Åboland, 
 Långön, Nagu, Åboland, 
 Långön (vid Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Långön (vid Dalsbruk, Kimitoön), Åboland, 
 Långön (vid Skåldö, Raseborg), Nyland, 
 Långön (vid Rösund, Raseborg), Nyland, 
 Långön (vid Onas, Borgå), Nyland, 
 Långön (vid Pellinge, Borgå), Nyland, 
 Långön, Pyttis, Kymmenedalen,

Sverige
 Långön, Hoting – en ö i Hotingssjön i Strömsunds kommun i Ångermanland
 Långön, Luleå – en relativt stor ö i Lule skärgård
 Långön, Kungälv - en i Tjärnö socken, Kungälvs kommun

Se även
Långö
Långör